Андрей Карасёв:
 Карасёв, Андрей Анатольевич (род. 1961) — советский и российский самбист и дзюдоист.
 Карасёв, Андрей Владимирович (род. 1984) — российский композитор.
 Карасёв, Андрей Игоревич (род. 1991) — белорусский футболист.